Thomas de la Vierge (1587-1647), religieux trinitaire déchaussé espagnol ;
 Thomas de la Vierge (1622-1687), moine carme flamand.